Loisy (Meurthe-et-Moselle)
 Loisy (Saône-et-Loire)
ook:
Loisy-en-Brie,  Marne
Loisy-sur-Marne,  Marne